Виктор Андреевич Мироненко (; ) — украинский политик. Член КПУ, Народный депутат Украины.

Биография 

 1964-65 — тракторист Каменского совхоза Ростовской области.
 1965-69 — курсант Ростовского мореходного училища рыбной промышленности.
 1969-70 — 3-й помощник капитана, Белозерская база Гослова объединения «Северрыба», г. Беломорск, РСФСР.
 1970-71 — 2-й помощник капитана, рыболовецкая артель «Заря коммунизма», село Петрушино Ростовской области, РСФСР.
 1971 — старший помощник капитана, Керченский морской рыбный порт.
 1971 — грузчик, Керченское железнодорожное хозяйство.
 1971-72 — грузчик, Керченский комбинат хлебопродуктов.
 1972-73 — помощник капитана, Керченский торговый порт.
 1973-78 — грузчик-докер, Керченский комбинат хлебопродуктов.
Образование: Кубанский государственный университет (1980), преподаватель истории и обществоведения.
 1978-82 — учитель Востковской СШ Ленинского района Крымской области.
 1982-83 — матрос, объединения «Южрыбпромразведка», г. Керчь.
 1983-84 — учитель, СШ N 14 г. Керчи.
 1984-86 — преподаватель, МПТУ N 5 г. Керчи.
 1986-98 — преподаватель, Керченского политехнического техникума.
Народный депутат Украины 3 созыва с 03.1998, избирательный округ № 5, АР Крым. На время выборов: преподаватель Керченского политехнического техникума, член КПУ. Член Комитета по зарубежных делам и связям с СНГ (с 07.1998; позже — Комитет по иностранным делам), член фракции КПУ (с 05.1998).

Народный депутат Украины 4 созыва 04.2002 — 04.2006, избирательный округ N 5, АР Крым, выдвинут КПУ. За 24,89 %, 13 соперников. Член фракции коммунистов (с 05.2002), председатель подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета по иностранным делам (с 06.2002).

Председатель керченского отдела Народно-оппозиционного союза Крыма, один из организаторов движения «Родина».

Женат.

Примечания

Ссылка 
 сайт ВРУ

Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва